Колонија ла Ермита има више значења:

 Колонија ла Ермита (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија ла Ермита (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ла Ермита (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику